Муниципальное образование «Нагалык» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Баяндаевском районе Иркутской области России. Административный центр — Нагалык.

История 

Название "Нагалык" произошло от соединения двух бурятских слов "нуга", "алаг", что в переводе означает "цветастое поле". Через некоторое время бурятское словосочетание ассимилировалось русскоязычным населениям, проживающих недалеко. Коренным населением данного села являются буряты. В период кочевничества многочисленное население делала на этой земле "остановки", но после насильственной ассимиляции со стороны Я.Похабова множество племен осело на местах временно проживания, в том числе основатели Нагалыка. 

В годы Великой Отечественной Войны с.Нагалык отправлял своих сыновей и дочерей на помощь державе в войне с агрессором. Как и любой населенный пункт, Нагалык имеет ветеранов войны, труда и тыла, некоторые из них до сих пор проживают на родной земле. Годы спустя село прославилось совхозом "Баяндаевский", в котором трудится все жители. Хозяйство развивалось ударными темпами, вскоре совхозе стал одним из лидирующих в своем регионе. Так же в селе присутствует Этнографический музей, славившиеся историческим бытом, традиционной одеждой и культурным наследием.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 634 человека, в том числе 327 мужчин и 307 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Нагалык
 Вершининск
 Еленинск
 Нуху-Нур
 Тыпхысыр

Примечания 

Муниципальные образования Баяндаевского района
Сельские поселения Иркутской области